est le titre anglais des œuvres suivantes :
 L'Aventure de l'Étoile de l'Ouest, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire  et reprise :
 en 1924, dans l'édition britannique du recueil ,
 en 1925, dans l'édition américaine du recueil ,
 en 1968, dans le recueil français Les Enquêtes d'Hercule Poirot ; ultérieurement rééditée, en 1990, dans le cadre du volume 1 des Intégrales du Masque, sous le titre « L'Énigme de l'Étoile de l'Occident » ;
 L'Aventure de l'Étoile de l'Ouest, téléfilm réalisé par Richard Spence sur un scénario de Clive Exton, initialement diffusé en 1990, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot, dont il constitue le  ( de la saison 2).